Biografies: Amadis Jamyn, poeta francès del renaixement (1540-1593)
 Obres:
 Amadis (Lully), òpera de Jean-Baptiste Lully
 Amadis (Massenet), òpera de Jules Massenet